The Virtuoso – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Victor Film Company
 The Virtuoso – film del 2021 diretto da Nick Stagliano